Фуркатский район () — административная единица в Ферганской области Узбекистана. Образован в 1992 году. Административный центр — городской посёлок Навбахор.

Административно-территориальное деление 
По состоянию на 1 января 2011 года, в состав района входят:
 8 городских посёлков:
 Калдушан,
 Куконбай,
 Навбахор,
 Томоша,
 Чек Чувалдак,
 Шойимбек,
 Эски,
 Эшон.
 6 сельских сходов граждан:
 Галлакор,
 Гунча,
 Коканд,
 Навбахор,
 Тамаша,
 Шункар.

Примечания 

Районы Ферганской области